Јекатерина Макарова и Јелена Веснина су освојиле турнир. У финалу су победиле Мартину Хингис и Флавију Пенету са 2:6, 6:3, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство САД у тенису 2014.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — женски парови